Carry On (en español: Continuar) puede hacer referencia a:

Música 
 Carry On (1992), canción de Donna Summer ;
 Carry On (1993), canción de Angra ;
 Carry On (2007), álbum de Chris Cornell;
 Carry On (2012), canción de Avenged Sevenfold ;
 Carry On, canción de Fun. (2012);
 Carry On (2014), canción de Lisa Stansfield
 Carry On (2019), canción de Kygo y Rita Ora.